Nemeti bezeichnet:

 Die Nemeter, einen germanischen Stamm im Gebiet des Oberrheins 
 Tekovské Nemce, bis 1907 Németi, eine Gemeinde in der Slowakei

Németi ist ein Familienname und bezeichnet folgende Person:
 Gyula Németi (1921–1970), einen ungarischen Ringer 
 József Németi (1923–1991), ungarischer Generalmajor, stellvertretender Innenminister und Botschafter in Polen